észak-koreai labdarúgó, a  SC középpályása.

Jegyzetek

További információk 
 

1993-ban született személyek
Észak-koreai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek